Вербица () — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2 человека. Почтовый индекс — 47104. Телефонный код — 3558.

Местный совет 
47162, Тернопільська обл., Шумський р-н, с.Підгайці

Ссылки 
 Вербица на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шумского района